One-hitter (Englisch für Einmal-Treffer) steht für:
 One-hitter (Baseball), ein Baseball-Spiel bei dem ein Team nur einmal den Ball geschlagen hat
 One-hitter (Rauchgerät), eine Vorrichtung zur Inhalation von Tabakwaren